En portugais ou en galicien, outeiro désigne un tertre.

Outeiro est une municipalité de l'État du Minas Gerais

Río Outeiro est une rivière de la province d'Ourense.
Outeiro de Rei est une commune de la province de Lugo.

Outeiro, paroisse civile de la municipalité de Bragance, située dans le district de Bragance et la région Nord
Outeiro, paroisse civile de la municipalité de Cabeceiras de Basto, située dans le district de Braga et la région Nord
Outeiro, paroisse civile de la municipalité de Montalegre, située dans le district de Vila Real et la région Nord
Outeiro, paroisse civile de la municipalité de Viana do Castelo, située dans le district de Viana do Castelo et la région Nord

Voir aussi
 Menhir de Outeiro

Homonymie de toponyme